Miquel III d'Alexandria (? – 907), papa copte d'Alexandria
 Miquel III de Constantinoble (? – 1178), patriarca de Constantinoble
 Miquel III de Dioclea (? – 1186/1189), príncep de Dioclea
 Miquel III l'Embriac (839/840 – 867), emperador romà d'Orient